Medinipur (district), een voormalig district van de Indiase deelstaat West-Bengalen
 Medinipur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Paschim Medinipur
 Paschim Medinipur, een district van de Indiase staat West-Bengalen
 Purba Medinipur, een district van de Indiase staat West-Bengalen